

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Przybyszów – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława 
 Przybyszów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie 
 Przybyszów – wieś w woj. podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Bukowsko,
 Przybyszów – część wsi Kroczyce w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce
 Przybyszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Moskorzew 
 Przybyszów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno

Zobacz też 
 Przybyszówka